Кушхов — фамилия; имеет женскую форму Кушхова.
 Кушхов, Кишука Сагидович (1923—1998) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР.
 Кушхов, Мурадин Сараждинович — российский борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов России, обладатель Кубка европейских наций, победитель турнира Гран-при имени Ивана Ярыгина.